Хониара:

 Хониара — столица и главный порт государства Соломоновы Острова.
 Хониара — коммерческий аэропорт, расположенный на острове Гуадалканал, Соломоновы Острова.